

Letteratura 
Missione eterna (Forever Free) – romanzo di Joe Halden del 1999

Musica 
Forever Free  – singolo dei W.A.S.P. del 1989, dall'album The Headless Children
Forever Free  – album dei Saxon del 1992
 Forever Free  – traccia dell'album Visions degli Stratovarius del 1997
 Forever Free  – album tributo ai Sublime del 2006